Příjmení Ward nosí více významných osobností:

 Ann Wardová viz Ann Radcliffová (1764–1823) – anglická spisovatelka
 Becca Wardová (* 1990) – bývalá americká sportovní šermířka
 Bill Ward (* 1948) – anglický bubeník
 Cam Ward (* 1984) – kanadský hokejista
 Colin Ward (1924–2010) – britský anarchista
 Ed Ward (1948–2021) – americký novinář a rozhlasový komentátor
 Fannie Ward (1872–1952) – americká divadelní a filmová herečka
 Freda Dudley Ward (1894–1983) – anglická prominentka a milenka prince z Walesu, budoucího krále Eduarda VIII.
 James Ward – více osob, rozcestník
 Jeff Ward – více osob, rozcestník
 Joel Ward – více osob, rozcestník
 Lester Frank Ward (1841–1913) – americký sociolog a biolog
 Mary Wardová (1585–1645) – anglická řeholnice, zakladatelka řádu
 Max Ward (* 1973) – americký zpěvák a bubeník
 Natalie Wardová (* 1975) – australská softbalistka
 Penelope Dudley-Wardová (1914–1982) – anglická herečka
 Samuel Ward (1732–1820) – měšťan v Derby a Richmondu
 Sela Wardová (* 1956) – americká herečka
 Seth Ward (1617–1689) – anglický matematik a astronom
 Shayne Ward (* 1984) – anglický zpěvák
 Sophie Wardová (* 1964) – anglická herečka

Externí odkazy